Alla Kušnir – scacchista israeliana
 Anton Kušnir – sciatore freestyle bielorusso
 Erik Kušnir – calciatore ucraino